Лебедянский:
 Лебедянский (компания) — российская пищевая компания.
 Лебедянский, Лев Сергеевич (1898—1968) — советский инженер-локомотивостроитель.
 Лебедянский, Михаил Сергеевич (1939—2019) — российский искусствовед, доктор искусствоведения, почётный член РАХ (2004).

См. также 
 Лебединский
 Лебедянь